Barane est un toponyme qui peut désigner :
Barane, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Stolac, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Baran/Barane, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pejë/Peć, district de Pejë/Peć.